530-й миномётный Свирский ордена Александра Невского полк - воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в конце 1942 года, как 530-й армейский миномётный полк

В составе действующей армии с 05.01.1943 года по 23.09.1944 и с 15.12.1944 по 11.05.1945 года.

С момента поступления в действующую армию находился в полосе обороны 7-й армии на рубеже реки Свирь, с июня 1944 года принимает участие в Свирско-Петрозаводской операции, а затем отведён в резерв.

Вошёл в состав 37-й миномётной бригады.

 О дальнейшем боевом пути полка смотри статью 37-я миномётная бригада

Подчинение

Командиры 
июнь 1944г (форсирование р.Свирь) подполковник Шкиндер Никита Васильевич;

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Форум 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Миномётные полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году